Натуральне число 151
 151 рік до нашої ери
 151 рік нашої ери